Příjmení Košvanec nosí více významných osobností:

 Karel Košvanec (?–1950) – československý občan, in memorian oceněný titulem Spravedlivý mezi národy
 Svatopluk Košvanec (1936–2013) – český jazzový pozounista (trombonista)
 Vlastimil Košvanec (1887–1961) – český ilustrátor, karikaturista a fejetonista